CS puede referirse a:

 Camino de Santiago, ruta de peregrinación europea.
 Casete
 Consejo de Seguridad, organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
 Convergencia Social, partido político chileno.
 Copa Sudamericana, competición futbolística de Sudamérica.
 CouchSurfing, servicio de hospitalidad basado en web.
 Centro de Salud en Bolivia.
 Counter-Strike, videojuego.
 Cyber-shot, línea de Cámara digital|cámaras digitales de Sony.
 Gas CS, lacrimógeno antidisturbios, similar al gas CN.
 Provincia de Castellón, en las matrículas de los automóviles, hasta 2000.
 Provincia de Cosenza (Italia), en las matrículas de los automóviles.

cs puede significar:
 Idioma checo, según el código ISO 639-1.

.cs puede hacer referencia a:
 Checoslovaquia, según su extinto dominio de nivel superior geográfico.

Cs puede significar:
 Cesio, elemento químico.
 Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, partido político español
 Cs  es, en la Clasificación climática de Köppen, el Clima C - Templado / Mesotermal con verano seco,

Siglas